La formula molecolare C12H8O4 può indicare:
 Bergaptene
 Xantotossina

Formule molecolari